Sobków – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie kieleckim.

Siedziba gminy to Sobków.

Na koniec 2010 r. gminę zamieszkiwało 8406 osób.

Struktura powierzchni 
Według stanu na 1 stycznia 2011 r. powierzchnia gminy wynosi 144,31 km².

W 2007 r. 70% obszaru gminy stanowiły użytki rolne, a 21% – użytki leśne.

Demografia 
Dane z 31 grudnia 2012 r.:

Liczba ludności sołectw – 31 grudnia 2013 r.

 Piramida wieku mieszkańców gminy Sobków w 2014 roku.

Miejscowości

Sołectwa 
Bizoręda
, Brzegi
, Brzeźno
, Choiny
, Chomentów
, Jawór
, Karsy
, Korytnica
, Lipa
, Miąsowa
, Mokrsko Dolne
, Mokrsko Górne
, Mzurowa
, Niziny
, Nowe Kotlice
, Osowa
, Sobków
, Sokołów Dolny
, Sokołów Górny
, Staniowice
, Stare Kotlice
, Szczepanów
, Wierzbica
, Wólka Kawęcka
, Żerniki.

Wsie bez statusu sołectwa: 
Bizorędki
, Brzegi Małe
, Feliksówka
, Gajówka

Sąsiednie gminy 
Chęciny, Imielno, Jędrzejów, Kije, Małogoszcz, Morawica

Przypisy